Molnár Imre (1885–1942) válogatott labdarúgó
 Molnár Imre (1888–1977) zeneíró, énekművész, énektanár, zenekritikus
 Molnár Imre (1906–1958) szociáldemokrata, majd kommunista mozgalmi vezető, politikus 
 Molnár Imre (1909–1996) pszichológus
 Molnár Imre (1920-1989) pedagógus, helytörténész 
 Molnár Imre (1931–2007) író, költő, műfordító
 Molnár Imre (1949–2019) tornász, olimpikon, edző, testnevelő tanár
 Molnár Imre (1956) szociológus, történész, diplomata
 Molnár Imre (1966) az Irigy Hónaljmirigy tagja
 Molnár Imre) (?–2017) sportvezető, a Budapesti Honvéd SE elnöke
 Molnár Imre az állam és jogtudomány doktora

Egyéb 
 Péntek Imre (1942) költő, lapszerkesztő eredeti neve is Molnár Imre volt